Gemeenten:
Aleksandrów (gemeente in powiat Biłgorajski), woiwodschap Lublin
Aleksandrów (gemeente in powiat Piotrkowski), woiwodschap Łódź 

Plaatsen:
Aleksandrów (powiat Biłgorajski), woiwodschap Lublin
Aleksandrów (powiat Kraśnicki), woiwodschap Lublin
Aleksandrów (gemeente Stanin), woiwodschap Lublin, powiat łukowskim
Aleksandrów (gemeente Łuków), woiwodschap Lublin, powiat łukowskim
Aleksandrów (district Piotrków), woiwodschap Łódź 
Aleksandrów (powiat Radomszczańskim), woiwodschap Łódź 

District:
Aleksandrów (district) (powiat aleksandrowski), woiwodschap Koejavië-Pommeren